Fransson ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Fransson (* 1994), schwedischer Fußballspieler
 Andreas Fransson († 2014), schwedischer Extremsportler
 Jenny Fransson (* 1987), schwedische Ringerin
 Johan Fransson (* 1985), schwedischer Eishockeyspieler
 Mats Fransson (* 1962), schwedischer Handballspieler und -trainer

Weiteres:
 (13101) Fransson, Asteroid
Siehe auch:
 Franson